«Паутина» — название фильмов:
 «Паутина» — фильм в жанре нуаровый триллер 1947 года.
 «Паутина» — американская драма 1955 года, режиссёр Винсент Миннелли.
 «Паутина» — советский документальный фильм 1973 года.
 «Паутина» — германская драма 1989 года, режиссёр Бернхард Викки.
 «Паутина» — российский фильм ужасов 1992 года, режиссёр Александр Амелин.
 «Паутина» — гонконгский боевик 2000 года, режиссёр Гордон Чан.
 «Паутина» — американский триллер 2002 года, режиссёр Пол Левайн.
 «Паутина» — российский телевизионный сериал 2007 года.